Pierre Gassmann ist der Name folgender Personen:

* Pierre Gassmann (Fotograf) (1913/1914–2004), deutsch-französischer Fotograf und Fotolaborant
 Pierre Gassmann (Politiker) (1932–2011), Schweizer Politiker (SP)